Le terme de télescopage désigne l'action de télescoper ou de se télescoper :

 au sens propre ou au sens figuré, la rencontre entre deux entités : sportifs, véhicules, événements d'un calendrier, styles musicaux, ou couple de mots ou de termes de langage à l'origine d'une confusion de sens, 
 en linguistique, la combinaison de deux mots à l'origine d'un mot-valise,
 en mathématiques, la simplification d'une série mathématique dite télescopique,
 en chimie, le processus chimique permettant de réduire une synthèse à multiples étapes en une synthèse monotope.

Homonymie